Со́тникова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Сотникова, Аделина Дмитриевна (род. 1996) — российская фигуристка.
 
 Сотникова, Вера Михайловна (род. 1960) — актриса советского и российского театра и кинематографа, телеведущая.
 Сотникова, Гульназ Ивановна (род. 1967) — российский предприниматель.
 Сотникова, Евгения Геннадьевна (род. 1984) — российская оперная певица, сопрано.
 
 Сотникова, Ольга Дмитриевна (род. 1921) — советский офицер-танкист.
 Сотникова, Татьяна Юрьевна (род. 1981) — российская хоккеистка.
 Сотникова, Юлия Владимировна (род. 1970) — российская бегунья.

Населённые пункты 
 Сотникова — хутор в Железногорском районе Курской области.
 Сотникова — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.
  См. также